Des Arc kan syfta på:

 Des Arc, Arkansas
 Des Arc, Missouri